Лорето Гранде (, 20 апреля 1878 — 5 июля 1965) — итальянский ботаник и натуралист (естествоиспытатель).

Биография 
Лорето Гранде родился в коммуне Виллаваллелонга 20 апреля 1878 года.

Он поступил на медицинский факультет Неаполитанского университета имени Фридриха II, завоевав уважение и дружбу ботаника Микеле Гуаданьо. Первая научная публикация Гранде Primo contributo alla flora di Villavallelonga nella Marsica, которая в 1904 году появилась в «Nuovo giornale botanico italiano», открыла ему дверь в Ботанический сад Неаполя, где он оставался до 1942 года.

Лорето Гранде умер в коммуне Виллаваллелонга 5 июля 1965 года.

Научная деятельность 
Лорето Гранде специализировался на семенных растениях.

Публикации 
Лорето Гранде является автором следующих публикаций:

 Primo contributo alla flora di Villavallelonga nella Marsica. N. Giorn.Botan. Ital. n. ser., 11: 125—140. 1904.
 Note di floristica napoletana. Bull. Orto Botan. di Napoli 2: 513—520. 1910.
 Note di floristica napoletana (VIII—XVII). Bull. Soc. Botan. Ital. 1911 85—94. 1911; (Ripetute nel lavoro che segue).
 Note di floristica napoletana (VIII—XL). Bull. Orto Botan. di Napoli 3: 193—218. Napoli 1911 (data dell’estratto).
 Note di floristica Silana. Bull. Orto Botan. di Napoli 3: 93—110. Napoli 1911 (data dell’estratto).
 Esplorazioni botaniche in Basilicata. Bull. Orto Botan. di Napoli 3: 353—451, 1 tav. Napoli 1911 (data dell’estratto). In collab. con F. CAVARA.
 Note di floristica napoletana (Continuazione: XXXXI-LII). Bull. Soc. Botan. Ital. 1912: 175—186. Firenze 1912.
 Rettificazioni ed aggiunte all’Index Kewensis. Bull. Orto Botan. di Napoli 4: 155—192. 1913 (data dell’estratto).
 Un’escursione sui monti di Formicola. Bull. Orto Botan. di Napoli 4: 259—264. 1914 (data dell’estratto).
 Contributo alla flora del Terminillo (Abruzzo). Bull. Orto Botan. di Napoli 4: 269—308, tav. V—VIII, 1914 (data dell’estratto). In collab. con F. CAVARA.
 Note di floristica (I.XVIII). Bull. Orto Botan. di Napoli 4: 363—370. 1914 (data dell’estratto).
 Note di floristica. Bull. Orto Botan. di Napoli 5: 55—67, 1916 (data di effettiva pubblicazione).
 Rettificazioni ed aggiunte all’Index Kewensis (Secondo contributo). Buil. Orto Botan. di Napoli 5: 179—259. 1916 (data dell’estratto).
 Note di floristica. N. Giorn. Botan. Ital. n. ser. 27: 223—243. Firenze, 1920.
 Note di floristica. N. Giorn. Botan. Ital. n. ser. 29: 142—161. Firenze, 1922.
 Note di floristica. N. Giorn. Botan. Ital. n. ser. 31: 105—160. Firenze 1924.
 Note di floristica. Boll. Soc. Naturalisti di Napoli 36: 217—245. Napoli, 1925.
 Note di floristica. N. Giorn. Botan. Ital. n. ser. 32: 62—101. Firenze, 1925. In: STRAFFORELLO: «Piemonte». Collez. «La Patria» n. 1, Torino 1925 (cenni sulla flora).
 RettifIcazioni ed aggiunte all’Index Kewensis (Terzo contributo). Bull. Orto Botan. di Napoli 8: 5—144 (data dell’estratto).
 Altre piante rare o nuove della Cirenaica. Bull. Orto Botan. di Napoli 8: 277—281. 1925 (data dell’estratto). Cfr. anche Bull. Soc. Botan. Italiana 1925: 100—105. In coll. con F. CAVARA.
 Rettificazioni ed aggiunte all' Index Kewensis. (Quarto contributo). Bull. Orto Botan. di Napoli 10: 41—76. 1932 (data dell’estratto).

Почести 
В его честь были названы виды растений Cirsium grandei Petr. и Ptilostemon × grandei (Petr.) Greuter.

Примечания

Литература 
 V. Giacomini, Loreto Grande (1878—1965), in «Annali di Botanica», vol. XXVIII, 1965, fasc. 2, pp. 511–517.
 L. Palozzi, Storia di Villavallelonga, Edizioni dell'Urbe, Roma 1987.

Ссылки 
 Loreto Grande naturalista — dal ricordo alla Fondazione
 Pubblicazioni di Loreto Grande

Ботаники по алфавиту
Ботаники Италии